Гакберрі

Гакберрі — місто, штат Техас
 Гакберрі — переписна місцевість, штат Аризона
 Гакберрі — переписна місцевість, штат Луїзіана